Nosferatu ist ein angekündigter US-amerikanischer Horrorfilm von Regisseur Robert Eggers, der lose auf dem Roman Dracula von Bram Stoker basiert. Es handelt sich nach Nosferatu – Phantom der Nacht (1979) um die zweite Neuverfilmung des Stummfilmklassikers Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens (1922). Die titelgebende Hauptfigur Graf Orlok wird von Bill Skarsgård verkörpert, während Lily-Rose Depp und Nicholas Hoult in weiteren Hauptrollen zu sehen sind.

Handlung 
Einen junge Frau wird im Deutschland des 19. Jahrhunderts vom transylvanischen Vampir Nosferatu verfolgt, der unsagbares Grauen mit sich bringt.

Produktion 

Im Juli 2015 sicherte sich das von Jeff Robinov geführte Produktionsunternehmen Studio 8 die Rechte an einer Neuverfilmung des Stummfilmklassikers Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens, der wiederum auf der Dracula-Erzählung von Bram Stoker basiert. Robert Eggers sollte das Drehbuch schreiben sowie den Horrorfilm inszenieren und nach The Witch erneut mit den Produzenten Jay Van Hoy und Lars Knudsen zusammenarbeiten. Nach Eigenaussage war der Filmemacher bereits in seiner Jugend vom Filmklassiker begeistert und inszenierte als 17-Jähriger eine High-School-Theateradaption. Im August 2017 wurde Anya Taylor-Joy als Darstellerin verpflichtet, während sich Chris Columbus und Eleanor Columbus dem Filmprojekt als Produzenten anschlossen. Zwei Jahre später äußerte Regisseur Eggers Bedenken, ob die Verfilmung trotz seiner großen Bemühungen tatsächlich realisiert werde. Eine Umsetzung von Nosferatu verschob er letztendlich zugunsten des Historiendramas The Northman. Harry Styles, der zwischenzeitlich mit der Hauptrolle in Verbindung gebracht wurde, verließ das Projekt im März 2022 aufgrund von Terminkonflikten.

Nachdem sich Focus Features im Jahr 2022 die Vertriebsrechte am Film gesichert hatte, erklärte Regisseur Robert Eggers Nosferatu zu seinem nächsten Filmprojekt. Die Hauptrolle des Graf Orlok wurde im Herbst 2022 mit Bill Skarsgård besetzt, den Eggers bereits Jahre zuvor für die Verfilmung im Visier hatte. Als weitere Hauptdarsteller konnten Lily-Rose Depp und Nicholas Hoult verpflichtet werden. Im Januar 2023 wurde die Besetzung um Willem Dafoe erweitert, der nach Der Leuchtturm und The Northman zum dritten Mal mit Regisseur Robert Eggers zusammenarbeitet und zuvor bereits im Jahr 2000 an der Nosferatu-Verfilmung Shadow of the Vampire mitwirkte. Emma Corrin schloss sich im Februar 2023 der Besetzung an; Aaron Taylor-Johnson, Simon McBurney und Ralph Ineson im Folgemonat.

Die Dreharbeiten mit Kameramann Jarin Blaschke begannen am 23. Februar 2023 in den Filmstudios Barrandov in Prag und sollen bis zum 18. Mai 2023 erfolgen. Zu den weiteren Drehorten sollen Toronto und Rumänien zählen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Angekündigter Film
US-amerikanischer Film
Horrorfilm
Filmdrama
Vampire im Film
Film über Dracula